Rosemary ist:
 ein weiblicher englischer Vorname, siehe Rosemarie – dort auch zu Namensträgern

geographisch
 Rosemary (Alberta) in der kanadischen Provinz Alberta
 Rosemary (Alabama) in den Vereinigten Staaten
 Rosemary (Kalifornien) in den Vereinigten Staaten
 Rosemary (Maine) in den Vereinigten Staaten
 Rosemary (Mississippi) in den Vereinigten Staaten
 Rosemary (North Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Rosemary Beach (Florida) in den Vereinigten Staaten
 Rosemary Beach (Michigan) in den Vereinigten Staaten
 Rosemary Hills (Maryland) in den Vereinigten Staaten

Rosemary ist des Weiteren Name von
 (2057) Rosemary, Asteroid
 Rosemary, englische Version von Rosemarie (Hubert-Kah-Lied)
 Rosemary, Lied von Lenny Kravitz (1989)
 Rosemary, Künstlernamen der brasilianischen Sängerin Rosemary Pereira Gonçalves (* 1945)

Siehe auch:
 Dear Rosemary, Lied der Foo Fighters (2011)